Molekulska formula -{C14H16O10}- se može odnositi na:

 Antocijanon A
 Teogalin